Берти́льссон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Бертильссон, Карл (1889—1968) — шведский гимнаст.
 Бертильссон, Пер (1892—1972) — шведский гимнаст.
 Бертильссон, Симон (род. 1991) — шведский профессиональный хоккеист.
 Бертильссон, Юхан (род. 1988) — шведский футболист.